Толок Анатолій Степанович (* 1939) — заслужений артист УРСР, народний артист України.
 Толок Віталій Павлович (* 1930) — український режисер, народний артист УРСР.
 Толок Володимир Тарасович (1926—2012) — український фізик, член-кореспондент АН УРСР.
 Толок В'ячеслав Олександрович (1940—2013) — доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України.
 Толок Поліна Олександрівна — начальник управління — помічник начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, заслужений економіст України.
 Толок Ігор Вікторович  — Начальник Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент, генерал-майор, лауреат Державної премії України в галузі освіти.

Див. також 
 Толока (значення)

Примітки